Есипова — русская фамилия, является женской формой фамилии .
 Есипова, Анна Николаевна (1851—1914) — российская пианистка и музыкальный педагог.
 Есипова, Екатерина Дмитриевна (более известна как Кускова; 1869—1958) — русский политический и общественный деятель, публицист и издатель.
 Есипова, Ирина Константиновна (1916—1997) — патологоанатом.
 Есипова, Раиса Давыдовна (1906—1994) — советская актриса театра и кино.